Obrovac je ime več naselij:
 Obrovac Sinjski (Hrvaška)
 Obrovac (Hrvaška)
 Obrovac, Bačka Palanka (Srbija)